Старостина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Старостина, Елена Алексеевна (род. 1964) — российская актриса, телеведущая.
 Старостина, Оксана Алексеевна (род. 1973) — российская футболистка.
 
 Старостина, Римма Фёдоровна (1938—2022) — советская и украинская спортсменка и тренер.
 Старостина, Светлана Александровна (род. 1961) — советский и российский киновед, кинорежиссёр, продюсер. 
 Старостина, Юлия Валерьевна (род. 1975) — российская саблистка и поэт-песенник.